Amerikai Egyesült Államok
Roscommon, michigani város
Roscommon megye (egyértelműsítő lap)
 Írország
Roscommon, ír város